Сік — рідина, що міститься в клітинах, тканинах та порожнинах рослинних і тваринних організмів. 
 Сік — деякі рідини, що витікають (березовий сік, живиця, камеді, медяна «роса»), або що вичавлюються з рослин. Латекс не є соком рослини. 
Рослинні соки — всі рідини прийняті рослиною, розчинені для засвоєння, і все рідке, що виділяється з нього:  смола, березовий сік, каучук та ін.
 Сік — напій, виготовлений при вичавленні рідини із свіжих ягід, фруктів, овочів.

Примітки

Посилання 
ПАСОКА  //Фармацевтична енциклопедія